«I Rise» () — песня американской певицы и автора песен Мадонны, выпущенная 3 мая 2019 года как первый промосингл с четырнадцатого студийного альбома Madame X.

Ремикс Трейси Янг на песню получил премию «Грэмми» как лучший ремикс.

История создания и релиза 
В преддверии полноценного релиза альбома цифровые и стриминговые сервисы выпустили еще три песни, сопровождающие цикл выхода альбома: «I Rise» — 3 мая, «Future» — 17 мая и «Dark Ballet» — 7 июня.

«I Rise» — первый промосингл. Его характеризовали как «мощный и возвышенный гимн», рассказывающий о том, как выжить и возвыситься над невзгодами, порождаемыми социумом современного мира, и как «возможность быть услышанным для всех маргинализируемых людей, которые чувствуют, что у них нет возможности высказать свое мнение», — так говорила Мадонна. Песня содержит разговорное вступление, взятое из речи общественного деятеля, выступавшей за более строгий надзор за оборотом оружия,  (февраль 2018 года), выжившей во время стрельбы в средней школе Марджори Стоуман Дуглас, и ставшей впоследствии соучредителем комитета  ().

Коммерческий успех 

Песня дебютировала на 26-м месте в танцевальном чарте Dance Club Songs журнала Billboard, став там 65-м хитом Мадонны и позднее её 48-м чарттоппером (в августе 2019 года). 13 июля 2019 песня дебютировал на 37-м месте в чарте Dance/Mix Show Airplay (Billboard), где стала 15-м хитом певицы в нём и первым после 2015 года («Living for Love»).

Список композиций

Участники записи 
По данным Tidal.

 Мадонна — вокал, автор, продюсирование
  — вокал
  — продюсирование
  — автор

Чарты

Примечания

Ссылки 

Песни, написанные Мадонной
Песни Мадонны
Песни 2019 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs